Lergrav puede referirse a:
 Lergrav, una reserva natural de la isla de Gotland.
 Lergrav, un asteroide.